Sandra González Pica (Barcelona, 16 de agosto de 1998), más conocida como Sandra Pica, es un personaje mediático, diseñadora de moda y colaboradora de televisión española que saltó a la fama tras participar en Mujeres y hombres y viceversa en 2017 como pretendienta de Joni Marley, donde fue elegida como la favorita. Volvió a la televisión como soltera del reality La isla de las tentaciones 2 y desde entonces ha participado como colaboradora en varios programas.

Biografía

Primeros años 
Nació en Barcelona, donde creció junto a sus padres Sonia Pica y Pedro González y su hermana Genissa González; durante su infancia padeció bulimia y bullying por parte de sus compañeros de clase. Sandra Pica estudia diseño de moda en la Universidad de Barcelona compaginándolo con sus apariciones televisivas.

Trayectoria profesional 
Su primera aparición en la televisión fue en 2017 en el programa de citas Mujeres y hombres y viceversa como pretendienta del tronista Joni Marley. Éste eligió a Sandra como su favorita y se fueron del programa juntos. Más tarde volverían para informar de su ruptura el mismo año.

Después de varios años apartada del foco televisivo apareció como soltera en la segunda temporada del programa de telerrealidad La isla de las tentaciones en 2020, donde se enamoró del participante Tom Brusse con quien mantendría una relación tras abandonar por separado el programa.

Junto a varias apariciones puntuales en programas de prensa rosa como Sálvame o Deluxe, Sandra se convierte en concursante de la segunda edición de La casa fuerte junto a su pareja Tom Brusse, en el que acaban en quinta posición.

Tiempo más tarde Tom se convertiría en participante de Supervivientes en 2021, mientras Sandra le defendería en plató junto a demás colaboradores.

Pasadas varias semanas Sandra viajó a Honduras, país en el que se graba Supervivientes, para romper su relación con Tom. Una vez la diseñadora volvió a España siguió colaborando en los programas de Telecinco mientras corría la noticia de que tenía una relación con Julen de la Guerra.

En septiembre de 2021 Sandra participó en el nuevo reality show de Mediaset España Secret Story: La Casa de los Secretos, donde se convirtió en la última expulsada de la edición, con una estancia de 98 días. En este reality había dos premios: el que te otorgaba la audiencia, y el de la mecánica de los secretos, Sandra gracias a la esfera número 02 ganó la mecánica y se llevó 50.000€ en la Semifinal.

Filmografía

Referencias

Enlaces externos 

 Sandra Pica en Instagram
 Sandra Pica en Twitter
 Sandra Pica en TikTok

Mujeres
Nacidos en 1998
Nacidos en Barcelona
Tertulianos de televisión sobre prensa rosa de España